Фраксионамијенто ла Кањада има више значења:

 Фраксионамијенто ла Кањада (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Фраксионамијенто ла Кањада (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику